Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Porsche Tennis Grand Prix 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 20. bis 22. April 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Stuttgart